Лассина Зербо (род. 10 октября 1963, Верхняя Вольта) — буркинийский политический и научный деятель.

Занимал должность премьер-министра с 2021 года по 2022 год. До этого занимал должность исполнительного директора Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 24 января 2022 года Зербо был свергнут в результате государственного переворота.

Биография

Молодые годы, образование 
Зербо получил докторскую степень по геофизике в Университете Парижа XI, Франция, в 1993 году.

Начало карьеры 
Карьера Зербо на международном уровне началась с должности геофизика-исследователя в BHP. Впоследствии он работал геофизиком в африканских программах компании, и проводил техническую экспертизу всем ее проектам по аэроэлектроразведке. Присоединившись к Anglo American в 1995 году, Зербо взял на себя роль главного геофизика отделения по Африке, одновременно руководя проектами исследований и разработок для большинства проектов компании в Африке, Азии и Австралии.

В качестве директора Международного центра данных (IDC), с 2004 по 2013 год был координатором по вопросам CTBT, связанным с ядерными испытаниями, проведенными Корейской Народно-Демократической Республикой в 2006, 2009 и 2013 годах. В 2011 и 2013 годах руководил успешным развертыванием виртуального центра использования данных ОДВЗЯИ (vDEC), который обеспечивает инновационную основу для взаимодействия с более широким научным сообществом. Это взаимодействие помогает гарантировать, что ОДВЗЯИ сохранит свое положение на переднем крае науки и техники, связанной с проверкой.

Исполнительный секретарь ОДВЗЯИ 
Зербо был избран Исполнительным секретарем в ноябре 2013 г. и вступил в должность в августе 2014 г. Зербо известен тем, что выступил с рядом инициатив, включая создание в 2014 г. Группы видных деятелей (GEM), в которую вошли международно признанные деятели и эксперты. В 2016 году он объявил о создании Молодежной группы ОДВЗЯИ, чтобы также привлечь молодое поколение к продвижению целей Договора.

Зербо обеспечил возобновление технического сотрудничества Китая с ОДВЗЯИ, что привело к сертификации первых пяти станций Международной системы мониторинга на территории Китая в период с 2016 по 2018 год. Зербо также заручился обязательством Кубы присоединиться к Договору, о котором было объявлено в 2019 году . Успех Комплексных полевых учений 2014 г. в Иордании, создание в 2019 г. Центра технической поддержки и обучения (TeST) и успешное выполнение мандата Организации во время пандемии Covid-19 в 2020 г. отражали возможности ОДВЗЯИ в рамках его руководство.

После цунами в Индийском океане в 2004 году Зербо возглавил технические обсуждения соглашения о технической помощи ОДВЗЯИ центрам предупреждения о цунами. Он был хранителем всей технически секретной информации организации, которая была вызвана после землетрясения, цунами и аварии на АЭС Фукусима в Японии в марте 2011 года.

Премьер-министр Буркина-Фасо 
10 декабря 2021 года Рок Марк Кристиан Каборе назначил Зербо новым премьер-министром Буркина-Фасо.

Другая деятельность 
  (IGC), Член
 Всемирный экономический форум (ВЭФ), сопредседатель Совета по глобальной повестке дня (GAC) по физической ядерной безопасности

Награды 
Зербо был выбран Американской ассоциацией содействия развитию науки для получения Премии за научную дипломатию 2018 года в знак признания его приверженности прекращению ядерных испытаний.

В знак признания его работы в ОДВЗЯИ и в области разоружения и ядерного распространения в целом, Зербо был удостоен награды «Человек года по контролю над вооружениями»  в 2013 году.

В 2015 году он стал кавалером Национального ордена Буркина-Фасо за свою работу по сохранению мира и международной безопасности.

Он также был награжден Большим крестом чилийского ордена Бернардо О’Хиггинса в июне 2016 года.

В феврале 2017 года Зербо был награжден Президентской медалью по случаю 25-летия Республики Казахстан за лидерство в активизации усилий по ядерному нераспространению.

В августе 2017 года Зербо получил специальное почетное гражданство города Хиросима за свои инициативы по «сохранению, распространению и передаче» реальности атомных бомбардировок

В августе 2019 года Зербо был удостоен Назарбаевской премии Республики Казахстан за безъядерный мир и глобальную безопасность вместе с покойным директором Международного агентства по атомной энергии Юкией Амано.

В сентябре 2019 года он был награжден Орденом «За заслуги перед Республикой Мадагаскар» в знак признания его лидерства, его действий по наращиванию потенциала и продвижения многоязычия. Зербо также был назначен почетным профессором Автономного университета Санто-Доминго, Доминиканская Республика, в октябре 2019 года. В ноябре 2019 года Зербо, отмеченный за выдающийся вклад в ядерное разоружение и мир во всем мире, был удостоен награды Форума за ребрендинг Африки.

В 2021 награждён наградой Министерства иностранных дел Российской Федерации «Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное сотрудничество»».

Личная жизнь 
Зербо женат, имеет трех дочерей.

Примечания 

Премьер-министры Буркина-Фасо